Замок Ахберг — барочный замок в немецкой общине Ахберг в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

Исторический очерк 
Ныне существующее строение возведено на месте средневекового замка, давшего название владению Ахберг и выросшему вокруг замка населённому пункту. Об этом первом замке, однако, не сохранилось почти никаких сведений. Его первое письменное упоминание встречается в записи 1335 г. Известно также, что в XVI в. замок был кардинально перестроен.

В 1691 г. владение Ахберг вместе с замком было куплено ландкомтуром Тевтонского ордена Францем Бенедиктом Баденским, при котором в период с 1693 по 1700 гг. замок был перестроен в барочном стиле. К этому времени, в частности, восходит роскошное штукарное убранство потолка в Парадном зале замка, одно из самых интересных и богатых деталями в южной Германии.

Рыцари Ордена использовали замок, однако, лишь время от времени, так что большую часть времени он стоял пустым.

В ходе медиатизации и последовавшего затем роспуска Ордена, владение Ахберг перешло в 1806 г. к княжеству Гогенцоллерн-Зигмаринген, и с передачей последнего — в ходе Мартовской революции — Пруссии в 1850 г. стало самой южной частью прусских владений. Замок при этом вплоть до 1982 г. оставался одной из резиденций династии Гогенцоллерн.

С 1982 г., когда замок был предложен к продаже, он несколько раз становился объектом финансовых спекуляций, до тех пор пока в 1988 г. его смог приобрести округ Равенсбург. В период с 1989 по 1994 гг. была проведена комплексная реставрация, и с весны 1995 г. замок открыл свои двери для посетителей как музейно-выставочная и концертная площадка регионального значения.

Современное использование 
В замке Ахберг располагается музей, открытый с мая по октябрь (только с пятницы по воскресенье; в другие дни — по договорённости). Ежегодно округ Равенсбург проводит здесь свои художественные выставки. Кроме того, в Рыцарском зале организуются концерты камерной музыки.

Литература 
 Hans Ulrich Rudolf (Hrsg.), Berthold Büchele, Ursula Rückgauer: Stätten der Herrschaft und Macht — Burgen und Schlösser im Landkreis Ravensburg. Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern 2013, ISBN 978-3-7995-0508-6, S. 3-6.
 Udo Arnold: Schloß Achberg und der Deutsche Orden. In: Gesellschaft für Geschichte und Heimatpflege e. V. (Hrsg.): Beiträge zur Kulturgeschichte von Altshausen und Umgebung. 2/19/1996, S. 5-24.
 Irene Pill-Rademacher (Hrsg.): Schloss Achberg. Annäherungen an ein barockes Kleinod Oberschwabens. Oberschwäbische Verlagsanstalt, Ravensburg 1999, ISBN 3-926891-23-8.
 Anke Sprenger, Kai-Michael Sprenger: Alte und neue Bilder von Schloss Achberg. In: Im Oberland. Nr. 1, 2010, S. 58-63.

Замки Баден-Вюртемберга
Достопримечательности Баден-Вюртемберга
Немецкое барокко
Замки Тевтонского ордена